Georg Forster (componist) (±1510-1568), Duits arts, componist en uitgever
Johann Georg Adam Forster (1754-1794), Duits antropoloog, auteur, botanicus, essayist, democraat, geograaf, natuuronderzoeker, revolutionair en wereldreiziger
Georg Forster (crimineel), een Brits misdadiger